Боре́ц Флёрова () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает европейскую часть России.

Произрастает по болотам и болотистам лесам.

Ботаническое описание 
Корневище в виде двух клубней. Стебель высотой до 1 м, ветвящийся, как и всё растение голый.

Листья черешковые, пластинка листа округлая, длиной 5—8 см, шириной 6—10 см, рассечена на три сегмента, сегменты распадаются на широкие, доли второго порядка с туповатыми зубцами.

Соцветие — конечная негустая кисть. Цветки фиолетовые. Шлем высотой 8—11 мм, длиной 18—20 мм, шириной на уровне носика 10—12 мм, голый; боковые доли околоцветника неравнобокие, длиной 12—15 мм, шириной 10—12 мм.

Таксономия 
Вид Борец Флёрова входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Лютиковые
Флора Европы
Таксоны растений, названные в честь людей